Once in a Lifetime oder Once in a Livetime ist der Titel folgender Werke:

Bühnenstücke:
 Once in a Lifetime (Theaterstück), Theaterstück von Moss Hart und George S. Kaufman (1930)

Filme:
 Once in a Lifetime (1932), US-amerikanischer Spielfilm von Russell Mack 
 Once in a Lifetime, Originaltitel von Danielle Steel – Nur einmal im Leben, US-amerikanischer Spielfilm von Michael Miller (1994) 
 Once in a Lifetime (2000) (Originaltitel Livet är en schlager), schwedischer Spielfilm von Susanne Bier 
 Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Paul Crowder und John Dower (2006) 

Musikalben:
 Once in a Lifetime (Runrig-Album), 1988
 Once in a Lifetime: The Best of Talking Heads, 1992
 Once in a LIVEtime von Dream Theater, 1998
 Once in a Lifetime (Talking-Heads-Album), 2003

Lieder:
 Once in a Lifetime (Talking-Heads-Lied), 1981
 Once in a Lifetime (Wolfsheim-Lied), 1998
 Once in a Lifetime (Eda-Ines-Etti-Lied), 2000
 Once in a Lifetime (Beyoncé-Lied), 2008